Guadalupe Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guadalupe Buenavista, Chiapas, Comitán, 
 Guadalupe Buenavista, Oaxaca, Santa María Yucuhiti, 
 Guadalupe Buenavista, Puebla, Guadalupe Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar